MHF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Morichal (Colombia)